Orion kan henvise til:

Astronomi og rumfart 
 Orion (stjernebillede) – et stjernebillede
 Orion (rumfartøj) – amerikansk rumfartøj til ibrugtagning i 2014.
 Orion-armen - en spiralarm i Mælkevejen
 Orion Planetarium - et planetarium
 Oriontågen - en galakse

Virksomheder 
 Orion Publishing Group - en britisk medievirksomhed
 Orion Oyj - en finsk medicinalvirksomhed
 Orion Pictures - en amerikansk filmproduktionsselskab
 Orion Breweries, en japansk bryggerigruppe
 Orion Confectionery, en sydkoreansk konfektionsvirksomhed

Andet  
 Lockheed P-3 Orion  – et 4-motors turboprop maritimt patruljefly (1959).
 Orion (mytologi) – en græsk sagnhelt.
 Orion (Metallica) – en sang fra heavy metal-bandet Metallica.
 Ford Orion − en bilmodel fra Ford
 Orion – dansk historisk tidsskrift udgivet 1839-51, se T.A. Becker.